


Lista de mai jos conține localitățile din județul Sălaj.

Vezi și 
Județele României

Sălaj
Localități
 Listă, Localități